Бенгт Фре́дрик Ли́ндберг (; ) — шведский кёрлингист, игрок национальной сборной Швеции. На Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере был вторым команды Швеции, финишировавшей четвёртой. Чемпион Европы 2009 и 2012 годов, бронзовый призёр чемпионатов мира 2011 и 2012 годов.

После окончания карьеры кёрлингиста перешёл на тренерскую работу, стал тренером команды Никласа Эдина.

Команда 
Зимние Олимпийские игры 2010

 Никлас Эдин, Скип
 Себастьян Краупп, Третий
 Виктор Челль, Ведущий
 Оскар Эрикссон, Запасной

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 
 Кёрлингисты-мужчины Швеции | Сайт Шведской ассоциации кёрлинга (веб-архив) (см. «Lindberg, Fredrik»)
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швеции
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2014 года
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Европы по кёрлингу
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Швеции